Уэнлок (или Венлок), точнее Мач Уэнлок – () – средневековое бенедиктинское (клюнийской конгрегации) приорство в Англии.
 Уэнлок — река в северной части Квинсленда, Австралия.